Kobylniki peut désigner :
 en Pologne :
 dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Kobylniki, un village dans le powiat de Góra
 Kobylniki, un village dans le powiat de Środa Śląska
 dans la voïvodie de Łódź
 Kobylniki, un village dans le powiat de Poddębice
 Kobylniki, un village dans le powiat de Sieradz
 dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Kobylniki, un village dans le powiat de Busko
 Kobylniki, un village dans le powiat de Kazimierza
 dans la voïvodie de Mazovie
 Kobylniki, un village dans le powiat de Płock
 dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Kobylniki, un village dans le powiat de Grodzisk Wielkopolski
 Kobylniki, un village dans le powiat de Kościan
 Kobylniki, un village dans le powiat de Poznań
 Kobylniki, un village dans le powiat de Szamotuły
en Biélorussie :
 Kobylniki, un village dans la voblast de Minsk
 Kobylniki, un village dans la voblast de Vitebsk